een andere naam voor de hindoegod Shiva.
een Indiase musicus, zie: Ravi Shankar.
een Indiaas spiritueel leider, zie: Ravi Shankar
de Surinaamse president van 1988–1990, zie: Ramsewak Shankar.